Ehrenfels ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Burg Ehrenfels (Bayern), Gemeinde Beratzhausen, Landkreis Regensburg
 Burg Ehrenfels (Kammern im Liesingtal), Ruine bei Kammern im Liesingtal, Steiermark
 Burg Ehrenfels (Hessen), nordwestlich von Rüdesheim am Rhein
 Burg Ehrenfels (Sils), bei Domleschg im Bezirk Hinterrhein, Schweiz
 Burg Ehrenfels (St. Radegund), bei Sankt Radegund bei Graz
 Schloss Ehrenfels (Bad St. Leonhard) in Bad St. Leonhard im Lavanttal, Kärnten
 Schloss Ehrenfels (Hayingen) bei Hayingen in Württemberg
 ehemalige Burg Ehrenfels bei Hayingen in Württemberg, heute Ruine Alt-Ehrenfels

Ehrenfels ist der Familienname folgender Personen:
 Alma Johanna Koenig, verh. Ehrenfels (1887–1942), österreichische Lyrikerin und Erzählerin
 Anselm von Ehrenfels, Abt des Klosters Zwiefalten (1366–1383)
 Bernhard von Ehrenfels (1864–1940), Gutsbesitzer, Politiker und Heimwehrführer
 Christian von Ehrenfels (1859–1932), österreichischer Philosoph
 Elfriede Ehrenfels (1894–1982), österreichische Schriftstellerin
 Friedrich von Normann-Ehrenfels (1787–1834), deutscher Kammerherr
 Joseph Michael von Ehrenfels (1767–1843), österreichischer Schaf- und Bienenkundler
 Karl von Normann-Ehrenfels (1784–1822), württembergischer Generalmajor und Philhellene
 Karl August Friedrich von Normann-Ehrenfels (1783–1824), deutscher Kammerherr
 Leopold von Ehrenfels (1828–1893)
 Otto von Ehrenfels, Landeshauptmann von Kärnten (1399–1401)
 Philipp Christian von Normann-Ehrenfels (1756–1817), deutscher Jurist und Staatsminister des Königreichs Württemberg
 Roland Ehrenfels (* 1961), deutscher Ruderer
 Omar Rolf von Ehrenfels (1901–1980), österreichischer Anthropologe und Orientalist
 Wolfhard von Ehrenfels († nach dem 5. Mai 1421), Bischof von Lavant

Ehrenfels, Sonstiges:
 Ehrenfels (Adelsgeschlecht), ein Schweizer und später Kärntner Adelsgeschlecht
 Ehrenfels (bayerisches Adelsgeschlecht)
 Herrschaft Ehrenfels, bestehend bis 1803

Name etlicher Schiffe der DDG Hansa, wie
 Ehrenfels (Schiff, 1898) oder
 Ehrenfels (Schiff, 1936)
 Ehrenfelser, eine Neuzüchtung im Weinbau aus Riesling × Silvaner